«Гроза́ муравьёв» () — американский мультипликационный фильм 2006 года, снятый режиссёром Джоном А. Дэвисом. Главные роли озвучили Джулия Робертс, Николас Кейдж, Мерил Стрип, Пол Джаматти и Зэк Эйсен. Продюсерами мультфильма являются Том Хэнкс, Гари Гоэцман и Джон А. Дэвис.

Премьера мультфильма состоялась 28 июля 2006 года в США и Канаде. На российские экраны он вышел спустя почти 3 месяца — 5 октября 2006 года. В нём была последняя кинороль Рикардо Монтальбана перед его смертью 14 января 2009 года.

Теглайн мультфильма: «This Summer It’s Crunch Time».

Сюжет 
В муравейнике на газоне один из муравьёв — волшебник Зок — собирает ингредиенты для своего волшебного зелья. Едва он завершает свою работу, как муравейник затапливает вода. Это дело рук десятилетнего мальчика Лукаса, перед домом которого и располагается газон. Лукас с семьёй недавно переехал жить на новое место, у него нет друзей, соседские дети постоянно издеваются над ним, а родственники не могут или не хотят находить с ним общий язык. Обиженный Лукас вымещает злобу на насекомых, за что муравьи называют его Разрушителем. За этим занятием его застает Стэн, профессиональный дезинсектор, и уговаривает мальчика подписать договор на очистку участка, что якобы забыл сделать его отец.

После отъезда родителей на отдых, ночью Зок проникает в комнату Лукаса и выливает волшебное зелье ему в ухо, уменьшая мальчика до размеров муравья и забирая с собой под землю. Царица колонии приговаривает Лукаса не к смерти, чего ждали многие насекомые: он должен понять, что такое быть муравьем, и тогда его вернут к прежним размерам. Учить мальчика муравьиному укладу вызывается Хова — возлюбленная Зока — к негодованию последнего. Лукас довольно быстро привыкает к жизни в муравейнике, и даже завоевывает расположение муравьев, отогнав рой ос-паразитов взрывом петарды, лежавшей в траве.

Увидев в муравьиных галереях фреску с человеком, окруженным ядовитым облаком, Лукас с ужасом вспоминает, что скоро должен прибыть Стэн. Прокравшись в дом, он пытается отменить заказ, но по ошибке звонит не по тому номеру. На обратном пути Зок, не желая терпеть человека рядом, прогоняет Лукаса из муравейника, но, видя как Хова привязалась к мальчику, все же решается его вернуть. Когда Лукаса съедает лягушка, Зок с трудом спасает его и других насекомых.

Утром Стэн приезжает к дому и начинает методично истреблять насекомых. Поняв, что иного выхода нет, Лукас и муравьи объединяют усилия с осами, и пытаются влить в ухо Стэну уменьшающее зелье, чтобы его остановить. Когда план проваливается (Стэн носит наушники), в последний момент Лукас догадывается смазать зельем жало осы. От укола Стэн частично уменьшается, превращаясь в карлика, и сбегает прочь.

Муравьи отпускают Лукаса с благодарностью и возвращают ему нормальный размер. Изменившийся мальчик наконец даёт отпор хулиганам, мирится с семьёй и начинает заботиться о муравейнике.

Роли озвучивали 
 Джулия Робертс — Хова, муравей-нянька
 Николас Кейдж — Зок, муравей-колдун
 Мерил Стрип — муравьиная королева
 Реджина Кинг — Крила, подруга Ховы
 Роб Полсен — Жук
 Зак Тайлер Айсен — Лукас Никль, «разрушитель муравейников»
 Ларри Миллер — Фрэд Никль, отец Лукаса
 Эллисон Мэк — Тиффани Никль, старшая сестра Лукаса
 Пол Джаматти — Стэн Билс, специалист по борьбе с насекомыми
 Лили Томлин — Момо

Русский дубляж 
 Александр Домогаров — Фугакс
 Николай Фоменко — Зок
 Екатерина Гусева — Хова
 Елена Бирюкова — Крила
 Георгий Дронов — Лукас Никль
 Лариса Лужина — королева
 Никита Прозоровский — Жук
 Всеволод Кузнецов — Фрэд Никль
 Лина Иванова — Тиффани Никль
 Эммануил Виторган — эпизод
 Павел Кабанов — Момо

Техническая информация 
Хэнкс изначально задумал идею анимационного фильма после прочтения книги со своим ребёнком. Затем он отправил копию Дэвису, который работал над фильмом «Джимми Нейтрон, вундеркинд». Дэвис придумал потенциальный опыт в течение нескольких дней.

Кроме того, Хэнкс согласился, что история может быть значительно расширена (оригинальная книга насчитывает всего 2000 слов). У Алкорна была аналогичная первоначальная реакция на проект, как это сделал Дэвис.

Моя первая мысль, — вспоминал Алькорн, — была «только не ещё один мультфильм про муравьёв». Но, глядя на реальную историю, это было действительно о маленьком мальчике и о том, как он узнает о мире, вынужденный жить под его поверхностью.

Дэвис утверждает, что он чувствовал себя кем-то вроде лицемера, когда он работал над сценарием, муравьи-плотники заражали его дом, и он вызвал истребителя.

Фильм был создан на 1400-процессорном кластере от DNA Productions, работающем под управлением Fedora Core 2 Linux с современным 2.6.x ядром.

Большинство приложений являются коммерческими, включая Maya, Houdini,  и Pixar RenderMan.

Релиз 
Фильм был театрально выпущен 28 июля 2006 года Warner Bros. Pictures и был выпущен на DVD и Blu-ray 28 ноября 2006 года Warner Home Video. Несмотря на значительный спрос, 3D-версия Blu-ray не выпущена нигде в мире.

Критика и отзывы 
Веб-сайт обзорный агрегатор Rotten Tomatoes опубликовал рейтинг одобрения 63 % на основе 115 обзоров со средним рейтингом 6,2 из 10. Консенсус веб-сайта гласит: «Иногда изобретательно и остроумно, эти анимированные приключения в муравьином мире — приятная утечка». На Metacritic этот фильм имеет 59 баллов (с указанием «смешанных или средних обзоров») на основе 26 обзоров.

Рут Штейн из «San Francisco Chronicle» написал, что «Это хитрый путь, которым главный герой проникает в умы муравьев, когда они замышляют спасение от истребления.».

Лиза Шварцбаум из «Entertainment Weekly» любила Роберта и Кейджа в своих ролях и относилась к королеве муравьев, как к «превосходно магистерской». Она также писала, что «такие жизненные уроки, которые обычно выливаются в веселье, спускаются так же легко, как и желе» в «Грозе муравьёв». Однако Джеффри Э. Маккантс из Minneapolis Star Tribune писал, что «тяжёлый фильм, уроки ручной работы превращают его из забавного рока в мир мультяшных насекомых в предсказуемый и преуспевающий отбойник».

Лу Луменик из «Нью-Йорк пост» назвал фильм «родовым» и написал, что «взрослые будут менее очарованы его проповедью, разговорчивостью и коммунистическими политическими взглядами партии». Билл Мюллер из «The Arizona Republic» написал, что «„Гроза муравьев“, пытаясь сопоставить „Муравей Антц“ или „Приключения Флика“, просто врывается в большую дыру».

Джек Мэтьюз из нью-йоркской «Daily News» "был уверен в отсутствии ссылок на поп-культуру фильма и думал, что фильм не «разговаривает» с детьми. Кроме того, он отметил, что «взрослые могут быть удивлены (или, может быть, нет) христианской параллелью в религии муравьев».

Сборы 
Мультфильм к 16 ноября 2006 года собрал в Северной Америке 28 миллионов долларов, и в общей сложности 55 миллионов долларов США по всему миру. Предполагаемый бюджет производства составлял 50 миллионов долларов. Фильм был выпущен в Соединённом Королевстве 4 августа 2006 года.

Саундтрек 

Музыкальная оценка саундтрека была составлена и проведена Джон А. Дэвис, и в этом мультфильме не было песен. Вся оценка фильма была выпущена Varèse Sarabande.

Видеоигра 
Основная статья Гроза муравьёв (видеоигра)

Разработчиком игры «Гроза Муравьев» является компания Midway Games, официальная версия видеоигры к фильму вышла на GameCube, PlayStation 2, PC, Wii и Game Boy Advance 24 июля 2006. Игра была развита Монреальской студией Artificial Mind and Movement (A2M).

См. также 
 «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (1906) — путешествие с дикими гусями по Швеции мальчика, уменьшенного гномом.
 «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1937) — приключения среди насекомых уменьшенных брата с сестрой и профессора.
 «Баранкин, будь человеком! (мультфильм)» (1963) — приключения двух школьников-лентяев, которые, чтобы не ходить на уроки, превращались в воробьёв, бабочек и муравьёв.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мультфильма

Мультфильмы США 2006 года
Фантастические мультфильмы США
Полнометражные мультфильмы США
Семейные фильмы США
Мультфильмы Warner Bros.
Мультфильмы о муравьях
Мультфильмы о говорящих насекомых
Фильмы Legendary Pictures
Фильмы IMAX
Фильмы США в 3D
Компьютерные анимационные фильмы США
Фильмы, спродюсированные Томом Хэнксом